Velliza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Velliza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Velliza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar